Saló de bellesa, per a tractaments cosmètics
 Exposicions d'art:
 Saló de París, una prestigiosa exposició d'art iniciada sota Lluís XIV
 Salon des Refusés, una exposició d'estils controvertits entre 1863 i 1886
 Salon des indépendants, un saló alternatiu des de 1884
 Salon d'Automne, un saló alternatiu des de 1903
 Toponímia:
 Salon (Aube), França
 Salon-de-Provence, França
 Salon (Dordonya), França
 Salom (Corresa) (en francès Salon-la-Tour), França